Giovanni Colombelli (1921) – ex calciatore italiano
 Luigi Colombelli (... – ...) – calciatore italiano